Diaspora:
 Diaspora — дебютный альбом Наташи Атлас.
  — компьютерная игра жанра MMORPG.
  Diaspora — распределённая социальная сеть, построенная на основе одноимённого .

См. также 
 Диаспора (стр. значений)